Segunda División 2009/2010 var den 79:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Källor
 Laliga.es 

2010 i Spanien
2011 i Spanien
Fotbollssäsongen 2010/2011